Сезон 2016/2017 годов стал для футбольного клуба «Краснодар» 9-м в его истории. Команда принимала участие в 6-м чемпионате страны и в 9-м розыгрыше Кубка России.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Puma. Cпонсорами клуба являются торговая сеть «Магнит» и несколько её поставщиков (например Constell Group, логотип которого изображён на футболке).

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 4 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  4 000 000€

Ушли в аренду

Статистика сезона 

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый тренировочный сбор (Четук) 
Впервые после отдыха игроки, кроме сборников играющих на ЕВРО-2016, были вызваны на тренировочную базу клуба «Четук» 13 июня. Сбор продлится до 2 июля, в его ходе запланированы три контрольных матча.

Второй тренировочный сбор (Австрия) 
На второй тренировочный сбор в городке Лиенц (Австрия) отправились все игроки основы. Команда будет работать с 5 по 16 июля и проведёт шесть контрольных матчей.

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 4-е место в чемпионате России 2015/16, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2016/17, начав с 3-го квалификационного раунда.

Групповой этап
Команды сыграют 6 матчей (3 дома и 3 навыезде), по результатам которых команды, занявшие первые два места, проходят в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица

Матчи

1/16 финала 

Согласно жеребьевке, прошедшей 9 декабря 2016 года в Ньоне (Швейцария), футбольный клуб «Краснодар» получил в соперники турецкий Фенербахче. Первый матч «Краснодар» проводил дома.

Общий счет: 2:1. Краснодар выходит в следующую стадию.

1/8 финала 

Согласно жеребьевке, прошедшей в Ньоне (Швейцария), футбольному клубу «Краснодар» досталась испанская Сельта. «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в 1/8 Лиги Европы. Первый матч клуб играл на выезде.

Общий счет 4:1. Сельта прошла в следующий раунд.

Кубок России

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

Сезоны ФК «Краснодар»
Краснодар
Краснодар